Zysk ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Zysk (* 1971), deutsche Politikerin, ehemalige NPD-Landesvorsitzende
 Lothar Zysk (1934–2017), ehemaliger Richter am deutschen Bundesgerichtshof
 Robert Zysk (* 1966), deutscher Schachmeister
 Wolfgang Zysk (* 1963), deutscher Psychologe